Кану́нников — русская фамилия.

Известные носители 
 Канунников, Александр Иванович (1923—2000) — советский, российский врач-хирург.
 Канунников, Алексей Дмитриевич (1932—2014) — советский и российский джазовый музыкант.
 Канунников, Андрей Вячеславович (род. 1977) — российский предприниматель, государственный деятель.
 Канунников, Василий Петрович (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Канунников, Владимир Сергеевич (род. 1993) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Канунников, Максим Сергеевич (род. 1991) — российский футболист.
 Канунников, Михаил Яковлевич (1902—1984) — советский партийный деятель.
 Канунников, Николай Иванович (1917—1986) — советский футбольный и хоккейный судья.
 Канунников, Павел Александрович (1898—1974) — российский и советский футболист.

См. также 
 Канунова, Фаина Зиновьевна